Île des Cygnes, île artificielle française sur le lac d'Annecy, en Haute-Savoie.
 Île des Cygnes, île artificielle sur le lac d'Enghien, dans le Val-d'Oise.
 Île des Cygnes, nom donné autrefois à l'île Maurice, dans l'océan Indien.
 Paris :
 Île des Cygnes, ancienne île française rattachée à la rive gauche, dans l'actuel  ;
 Île aux Cygnes, île artificielle française sur la Seine, dans le , est également souvent appelée île des Cygnes, par confusion avec la promenade qu'elle accueille, l'allée des Cygnes.

Voir aussi